Дискография американской рок-группы Yeah Yeah Yeahs, исполняющей музыку в жанрах инди-рока, арт-панка, дэнс-панка и постпанк-ривайвла, включает в себя 4 студийных альбомов, 1 сборник, 3 мини-альбома, 13 синглов и 2 видеоальбома.

Студийные альбомы

Сборники 

Комментарии

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 

Yeah Yeah Yeahs
Yeah Yeah Yeahs